Niyonzima ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Niyonzima (* 1996), ruandischer Fußballspieler
 Haruna Niyonzima (* 1990), ruandischer Fußballspieler